Molala vagy Molalla lehetséges jelentései:

Helyek 
 Molalla (település) – oregoni város

 Molalla-folyó – Molalla város névadója

Egyéb 
 Molala indiánok – a Molalla-folyó környékének őslakosai
 Molala nyelv – a molala indiánok nyelve

Lásd még 
 Molalla Prairie – falu Oregonban